Wolfe Island ist der Name folgender Inseln in Kanada:

 Wolfe Island (Ontario), bei Kingston 
 Wolfe Island (Nova Scotia), in Nova Scotia

Siehe auch:
 Wolf Island